Partido Comunista Internacionalista é um nome que tem sido usado por várias organizações, tanto trotskistas como comunistas de esquerda ou bordiguistas:

 Partido Comunista Internacionalista (França), grupo trotskista afeto ao Secretariado Unificado da IV Internacional, dissolvido em 1968
 Corrente_Comunista_Internacionalista, grupo trotskista francês afeto ao Centro para a Reconstrução da Internacional - IV Internacional, que antes usou o nome "Partido Comunista Internacionalista"
 Partido Comunista Internacionalista (Battaglia Comunista), grupo comunista de esquerda (inicialmente bordiguista) italiano

Desambiguações de política
Partidos políticos comunistas